NK Olimpija Ljubljana (1911–2005)
 NK Olimpija Ljubljana (2005–) a 2005-ben létrehozott labdarúgócsapat